L'édition 2019 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Viktorija Golubic s'impose en finale du simple. En finale, elle bat Jennifer Brady, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristýna Plíšková et Evgeniya Rodina.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Slovène Polona Hercog, de la Polonaise Magda Linette, de la Chinoise Peng Shuai, de la Néerlandaise Arantxa Rus, des Slovaques Magdaléna Rybáriková et Anna Karolína Schmiedlová, de l'Australienne Samantha Stosur, la Thaïlandaise Luksika Kumkhum et de l'Espagnole Paula Badosa Gibert. Elles sont respectivement remplacées par Asia Muhammad, Priscilla Hon, Francesca Di Lorenzo, Kristie Ahn, Han Xinyun, Allie Kiick, Claire Liu, Sorana Cîrstea et Sesil Karatantcheva.

Lauréates 
En simple, la Suissesse Viktorija Golubic remporte son premier titre en simple en WTA 125 en s'imposant face à l'Américaine Jennifer Brady.

En double, Kristýna Plíšková et Evgeniya Rodina remportent leur premier titre ensemble en battant en finale les tenantes du titre, Taylor Townsend et Yanina Wickmayer.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Challenger d'Indian Wells
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Indian Wells
Sport aux États-Unis en février 2019
Sport aux États-Unis en mars 2019
Tennis en février 2019
Tennis en mars 2019